Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie były czwartymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były między 3 a 5 stycznia 2014. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w bieg masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn 

 Pozostali Polacy

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Oberhofie

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Oberhof
2014 w Niemczech
Biathlon w Niemczech
Sport w Oberhofie